О́утинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Оутинен, Кати (род. 1961) — финская актриса.
  (род. 1971) — финский хоккеист.